Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.

Określenie "przetwarzanie" może odnosić się do:

 przetwarzanie danych:
 przetwarzanie danych georadarowych,
 przetwarzanie danych osobowych.

 przetwarzanie sygnałów:
 analogowe przetwarzanie sygnałów,
 cyfrowe przetwarzanie sygnałów:
 cyfrowe przetwarzanie dźwięku,
 cyfrowe przetwarzanie obrazów.

 w informatyce:
 elektroniczne przetwarzanie danych,
 przetwarzanie potokowe,
 przetwarzanie rozproszone,
 przetwarzanie równoległe,
 przetwarzanie symetryczne,
 przetwarzanie wsadowe,
 przetwarzanie współbieżne.

 przetwarzanie bez granic
 przetwarzanie języka naturalnego

Zobacz też 
 analiza
 konwersja
 opracowanie